Agent Orange ("agente arancio" in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Agent Orange – gruppo musicale statunitense
 Agent Orange – album dei Sodom del 1989

Altro 
 Agent Orange – cocktail
 Agent Orange – videogioco del 1987
 Agent Orange – film del 2004 diretto da Tony Scott
 Agente Arancione (Agent Orange) – personaggio dell'universo DC Comics